Kangerluatsiaarsuasik bezeichnet:
 Kangerluatsiaarsuasik (Fjord, Aluk Tunorleq), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaarsuasik (Fjord, Kissarsiitilik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland